Чемпионат Исландии по футболу — 102-й сезон с момента его создания. В чемпионате приняло участие 12 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Потуровая таблица

Календарь игр

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
Исландия
2013 год в Исландии
Футбол в Европе в 2013 году